Die  Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe  (CREA) ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband (Communauté d’agglomération) im Département Seine-Maritime in der damaligen Region Normandie. Er wurde am 1. Januar 2010 gegründet.
Der CREA ersetzt die Communauté de l’agglomération rouennaise, die Agglo d’Elbeuf, die Communauté de communes Seine-Austreberthe und die Communauté de communes du Trait-Yainville.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband durch die Métropole Rouen Normandie ersetzt.

Mitglieder

Quelle 
 Le SPLAF - (Website zur Bevölkerung und Verwaltungsgrenzen in Frankreich (frz.))

Rouen-Elbeuf-Austreberthe
Gegründet 2010
Aufgelöst 2015
Gemeindeverband im Département Seine-Maritime